Das Franklin Templeton Tennis Classic 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. März 2000 in Scottsdale stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Bogotá die Cerveza Club Columbia Open gespielt, welche genau wie das Turnier in Scottsdale zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der US-Amerikaner Jan-Michael Gambill, der in diesem Jahr nicht antrat. Stattdessen gewann der an Position sechs gesetzte Australier Lleyton Hewitt seinen dritten Titel in der Saison und den fünften Titel seiner Karriere.
Im Doppel siegten die beiden ungesetzten Lokalmatadoren Jared Palmer und Richey Reneberg; letzterer verteidigte damit seinen Titel vom letzten Jahr erfolgreich. 1999 trat er allerdings mit Justin Gimelstob an, der dieses Jahr nicht antrat. Für Palmer war es der erste Titel des Jahres und der 14. seiner Karriere, während es für Reneberg der einzige Titel im Jahr 2000 bleiben sollte, doch bereits den 22. Titel seiner Karriere darstellte. Es war bereits der vierte gemeinsame Titel der beiden Doppelspezialisten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Scottsdale